День таджикской печати — профессиональный праздник журналистов Таджикистана. отмечается ежегодно 11 марта.

История праздника 
Праздник берёт своё начало в 1912 году. В этот год, впервые вышло в свет периодическое издание на таджикском языке. Пионером таджикской печати стала газета Бухорои Шариф издававщийся в Новой Бухаре. Однако, бухарскому эмиру она пришлась не по нраву и, вскоре, он приказал её закрыть. Следующее издание на государственном языке Таджикистана появилось лишь при советской власти в 1925 году и называлось «Таджикский праздник» (, позднее «Советский Таджикистан», ныне «Ҷумҳурият»). Её тираж в 2008 году составил 24.000 экземпляров. Эту газету с момента основания и по сей день финансирует республиканская власть.

Сейчас в республике выпускаются около 130 газет (в основном еженедельных) на таджикском языке и для журналистов этих изданий это лишний повод встретиться и составить концепцию развития отечественной печати и родного языка. Также, в этот день, отмеченные властью журналисты получают награды и звания. Как правило, эти мероприятия патронирует Союз Журналистов Таджикистана (СЖТ).

В 2008 году, в День таджикской печати, в Национальной библиотеке Республики Таджикистан имени Фирдоуси состоялась встреча научной и творческой интеллигенции, на котором вырабатывалась концепция развития национального языка. Особое внимание было уделено необходимости развития таджикского интернета. В частности, Шариф Тошев сказал:
Для разработки проекта по данному вопросу мы хотим привлечь наших спонсоров, международных доноров и представителей гражданского общества, говорящих на таджикском языке. Начало лексикографии для Интернета на таджикском языке было положено еще в 2004 году. Теперьс помощью Комиссии по терминологии при Академии наук Таджикистана, которую возглавляет кандидат филологических наук Толиб Рози, автор программы этой международной конференции, мы рассчитываем справиться с этими задачами…
Собравшиеся отмечали, что открытый доступ к Интернету позволит в будущем читать электронные версии книг не только гражданам страны, но и всем жителям планеты Земля, кто знает и читает на языке фарси.

См. также 
 Всемирный день свободы печати
 День российской печати
 День национальной прессы Азербайджана
 Всемирный день писателя
 Международный день спортивного журналиста
 Омар Хайям

Примечания

Источники 
 В Согде отметили День таджикской печати 
 В день таджикской печати назовут имена лучших журналистов
 Таджикский язык на пути в Интернет. Как организовать таджязыкий веб-контент и сайты
 Первой газете 96 (видео)

Праздники Таджикистана
Праздники 11 марта
Праздники по алфавиту
П
Журналистика